34-й километр — закрытый остановочный пункт Брянского региона Московской железной дороги. Находится в одноимённом населённом пункте  в  Брянском районе Брянской области, входящим в Журиничское сельское поселение.

Остановочный пункт расположен между станциями «Полпинская» и «Теребень» на линии Брянск — Дудорово, в 5,5 км к северу от посёлка Пальцо.

История 
Построен в начале 1920-х годов (первоначальное название — Нехочи, по расположенной севернее одноимённой деревне Хвастовичского района); имел статус разъезда, к началу 1990-х гг. — платформа.

Примечания 

Остановочные пункты Брянского региона Московской железной дороги
Закрытые остановочные пункты
Закрытые железнодорожные платформы
Бывшие остановочные пункты
Появились в 1920-е годы в России
1920-е годы в Брянской области
Железнодорожные станции и платформы Брянской области